Eurén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Eurén
 Erik Eurén
 Gabriel Eurén
 Gustav Eurén
 Johan Eurén
 Karl Eurén
 Teresia Eurén

Se även 

 Eurenius

Svenska efternamn